Тополовград:

 Тополовград — город в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Тополовград. 
 Тополовград — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области.